Chăm, gruppo etnico asiatico
Lingua chăm, lingua parlata dal popolo Chăm